Mistrzostwa świata w boksie 1974 odbywały się w dniach 17 - 30 sierpnia 1974 roku w Hawanie na Kubie.

Rezultaty

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa świata w boksie
1974 w boksie